Алекса́ндр Бря́нцев:
 Брянцев, Александр Александрович (1883—1961) — советский и российский актёр, режиссёр, театральный педагог.
 Брянцев, Александр Дмитриевич (1839—1914) — архиепископ Харьковский и Ахтырский Арсений.